

Patronyme 

 Achille Italo Forti (1878-1937), botaniste, phycologue et mécène italien ;
 Cesare Burali-Forti (1861-1931), mathématicien italien ;
 Giordano Forti (1910-2015), architecte, designer, et enseignant italien ;
 Giuseppe Forti (1939-2007), astronome italien ;
 Guido Forti (1940-2013), pilote automobile italien, cofondateur et directeur de Forti Corse ;
 Ettore Forti (1850-1940), peintre italien ;
 Fermo Forti (1839-1911), peintre et sculpteur italien ;
 Simone Forti (née en 1935), danseuse et chorégraphe américaine d'origine italienne.

Voir aussi 

 Forti Corse, une écurie italienne de sport automobile
 Forti FG01-95, Forti FG01-95B, Forti FG03-96, des monoplaces de Formule 1
 Paradoxe de Burali-Forti en mathématiques